Список флагов сельских поселений Краснодарского края Российской Федерации.

На 1 января 2021 года в Краснодарском крае насчитывалось 351 муниципальное образование наделённое статусом сельского поселения.

А

Б

В

Г—Д

Е—И

К

Л—М

Н

О

П

Р

С

Т—Ф

Х—Я

Флаги упразднённых МО

Примечания 

Краснодарский